De 10 kilometer achtervolging voor vrouwen tijdens de Olympische Winterspelen 2022 vond plaats op 13 februari 2022 in het Zhangjiakou Biathlon Centre nabij Peking. Regerend olympisch kampioene was de Duitse Laura Dahlmeier.

Tijdschema

Uitslag 
De starttijdachterstand wordt op basis van klassering/tijdachterstand op de 7,5 kilometer sprint bepaald (de winnaar daarvan start als eerste, enz).

Bronvermelding 
  Uitslagen

Vrouwen achtervolging